

Espanha
Mosteiro de São Jerónimo de Cotalba — em Alfauir, na província de Valência

Mosteiro de São Jerónimo (Granada) — em Granada

Mosteiro de São Jerónimo de Yuste —  mosteiro e palácio medieval no noroeste da Estremadura espanhola, perto de Cuacos de Yuste

Ver também
Mosteiro dos Jerónimos — em Lisboa, Portugal